Ударът може да се отнася за:
 Ударът, български филм от 1981 година;
 Ударът (The Hit), британски филм от 1984 година;
 Ударът (The Rainmaker), роман на Джон Гришам от 1995 година;
 Ударът, американски филм от 1997 година, базиран на романа;
 Ударът (Hustle), британски сериал (2004-2012).